Норт Ист има више значења:
 Норт Ист (Мериленд)
 Норт Ист (Пенсилванија)